

Cinema 
UFO Allarme rosso... attacco alla Terra!, film diretto da Gerry Anderson (1973)
Marabunta – Attacco alla Terra, nome alternativo del film per la TV Marabunta - Minaccia alla Terra, diretto da Jim Charleston e George Manasse (1998)
Wing Commander - Attacco alla Terra, film diretto da Chris Roberts (1999)

Televisione 
Attacco alla Terra (The Serpent's Lair), episodio della seconda stagione di Stargate SG-1
Attacco alla Terra (The Expanse), episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise

Altro 
Attacco alla Terra (romanzo) di Philip Wylie